Ла Мансион има више значења:

 Ла Мансион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мансион (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мансион, Нестор Моралес Ријестра (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику